Indumentària:
 Capa, peça de roba d'abrigar
 Capa pluvial, peça de roba que porten els sacerdots o diaques
 Física:
 Capa d'electrons, cadascun dels nivells d'energia en què es distribueixen els electrons d'un àtom
 Capa límit, regió d'un fluid en moviment a les proximitats d'una superfície sòlida
 Atmosfera:
 Capa d'ozó o ozonosfera, situada a l'estratosfera
 Capa d'aire saharià, capa de l'atmosfera terrestre
 Capa límit atmosfèrica o capa límit planetària, la part més baixa de l'atmosfera
 Biologia:
 Capa S, part de l'embolcall cel·lular que es troba habitualment en eubacteris i arqueobacteris
 Capa germinativa o capa de teixit primari, cada una de les tres capes de cèl·lules que es diferencien en els embrions dels eumetazous
 Capa còrnia, la capa més externa de l'epidermis
 Capa, nom que se li dona també al pelatge dels cavalls
 Imatge: Capa (edició d'imatges), usada en retoc digital d'imatges per a separar diferents elements en una imatge
 Informàtica:
 Capa d'abstracció de maquinari, una especificació i una utilitat de programari
 Capa d'aplicació, el nivell més alt dels models de capes TCP/IP i OSI
 Capa d'enllaç de dades, segon nivell del model de capes OSI
 Capa de presentació, sisè nivell del model de capes OSI
 Capa de sessió, cinquè nivell del model de capes OSI
 Capa de transport, entre la capa d'aplicació i la capa de xarxa del model TCP/IP
 Capa de xarxa o capa d'internet, entre la vapa d'enllaç de dades i la capa de transport en el model TCP/IP
 Capa física, primer dels set nivells del model de capes OSI